Рік Жирар (,  1 травня 1974, Едмонтон, Альберта) — канадський хокеїст, грав на позиції нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 46-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Аугсбург Пантерс», «Швеннінгер», «Мюнхен Баронс», «Франкфурт Ліонс», «Адлер Мангейм» та «Інґольштадт».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон світу серед молодіжних команд 1994 в складі молодіжної збірної Канади.
 Чемпіон Німеччини в складі клубу «Адлер Мангейм» — 2007.

Статистика

Посилання 
 Профіль на eurohockey 
 
 

Уродженці Едмонтона
Канадські хокеїсти
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Кауфбойрена»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Франкфурта»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Швеннінгера»